HBM est un sigle qui peut désigner :
 habitation à bon marché, en France jusqu'en 1950, l'équivalent de l'actuel HLM (habitation à loyer modéré) ;
 , une norme de mémoire informatique.